Elysium, in späterer Schreibweise auch Elisium, ist die latinisierte Form von Elysion, der „Insel der Seligen“ in der griechischen Mythologie.

Computerspiele:
 Elysium (Computerspiel), deutsche Wirtschaftssimulation von Deep Thought aus dem Jahr 1992
 Ring of Elysium, Battle Royale-Shooter aus dem Jahr 2018
Disco Elysium, Rollenspiel aus dem Jahre 2018

Film:
 Elysium (2003), südkoreanischer Anime-Film aus dem Jahre 2003
 Elysium (2013), US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahre 2013

Geographie:
 Orte auf der Erde:
 Avenue des Champs-Élysées, eine Prachtstraße in Paris
 Café Elysium, ein denkmalgeschütztes Gebäude in der Stadt Harzgerode in Sachsen-Anhalt
 Elysium (Südafrika), ein Ort in uMdoni, Südafrika
 Elysium (Wien), ein ehemaliges Wiener Vergnügungslokal
 Orte auf dem Mars:
 Elysium (Gradfeld), MC-15 Elysium, ein Gradfeld auf dem Mars
 Elysium Planitia (Elysium-Region), eine Ebene auf dem Mars
 Elysium Mons, größte Vulkan der Elysium Planitia auf dem Mars

Literatur:
 Die Akte Elysium, Roman (2014) von Sam Hepburn

Musik:
 Band:
 Elysium ist der Name einer polnischen Melodic-Death-Metal-Band aus Breslau, die in den Jahren 1996–2006 aktiv war
 Musikalben:
 Elysium (Eisheilig-Album), ein Album der Band Eisheilig
 Elysium (Pet-Shop-Boys-Album), ein Album der Pet Shop Boys
 Elysium (Stratovarius-Album), ein Album der Band Stratovarius
 Elysium (The Velvet Teen-Album), ein Album des Trios The Velvet Teen
 Musikstücke:
 Elysium for orchestra (Samy Moussa), Auftragswerk von Samy Moussa für die Wiener Philharmoniker (Uraufführung: 18. September 2021 in der Sagrada Familia von Barcelona, Dirigent: Christian Thielemann)

Webseiten:
 Elysium (Website), strafrechtlich verfolgte Website für Kinderpornografie

Siehe auch:
 Elizium
 Honda Elysion